Villányi László (1903–1945) jogász, egyetemi tanár
 Villányi László (1953–) költő